Organització Militar Revolucionària, partit polític històric de Burkina Faso
 Regió ultraperifèrica (del seu nom en anglès Outermost Region), territori de la Unió Europea situat a una distància important del continent europeu
 Reconeixement òptic de marques (del seu nom en anglès Optical Mark Recognition), aplicació del reconeixement òptic de caràcters a les marques fetes a mà
 Reconeixement Òptic de Música (del seu nom en anglès Optical Music Recognition), aplicació del reconeixement òptic de caràcters a les partitures musicals
 OMR també és el codi ISO 4217 del rial omanita, moneda oficial d'Oman